Frédéric Finot – ex ciclista su strada francese
 Louis Finot – archeologo francese
 Louis Finot – calciatore francese